VII Congresso internazionale di architettura moderna è stata la settima edizione del congresso. Si è svolto nella città di Bergamo tra il 24 e il 30 luglio del 1949.

Il congresso aveva l'obiettivo di discutere sull'applicazione pratica della Carta di Atene del 1933, il testo fondatore dell'architettura e dell'urbanistica moderna attraverso l'utilizzo della griglia, strumento proposto e spiegato da Le Corbusier durante il CIAM VI del 1947, presso Bridgwater, Inghilterra.

Il congresso si concluse con la redazione della Charte de l'Habitat o Carta di Bergamo il 30 luglio, durante i lavori conclusivi presso San Pellegrino Terme.

Note

Collegamenti esterni
 

Architettura moderna